Адмірал — вище офіцерське військово-морське звання

 Фільми
 Адмірал — російський фільм 2008 року

Див. також 
 Сонцевик адмірал (Vanessa atalanta) — метелик з родини сонцевики (Nymphalidae).
 Контрадмірал
 Віцеадмірал
 Грос-адмірал